Burmakino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Burmakino (Jaroslawl, Nekrassowskoje), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Jaroslawl, Rajon Nekrassowskoje

Dörfer:
 Burmakino (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Burmakino (Jaroslawl, Borissoglebski), in der Oblast Jaroslawl, Rajon Borissoglebski
 Burmakino (Kaluga), in der Oblast Kaluga
 Burmakino (Kirow), in der Oblast Kirow
 Burmakino (Krasnojarsk), in der Region Krasnojarsk
 Burmakino (Leningrad), in der Oblast Leningrad
 Burmakino (Moskau), in der Oblast Moskau
 Burmakino (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Burmakino (Pskow), in der Oblast Pskow
 Burmakino (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Burmakino (Twer), in der Oblast Twer
 Burmakino (Udmurtien), in der Republik Udmurtien